Basilius Amerbach (starszy) – prawnik i drukarz
 Basilius Amerbach (młodszy) – prawnik, historyk i zbieracz dzieł sztuki